

Persone
 Giorgio Montanini – comico e attore italiano
 Martino Montanini – scultore e architetto italiano

Altro
 Via dei Montanini – strada di Siena